Лестница Иакова в Библии — лестница, ведущая в небо.
 «Stairway to Heaven» () — песня британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенная на альбоме  (также известен как Led Zeppelin IV).
 Лестница на небеса (архив популярной музыки) — сборник композиций.
 «Лестница в небо» () — эпизод 612 (№ 91) сериала South Park
 
 «Лестница в небо» — российская группа по организации ролевых игр.
 «Лестница в небо» — изданная в 2016 году книга Михаила Хазина и Сергея Щеглова, посвященная вопросам устройства власти.

См. также 
 Лестница Иакова (значения)
 Лествица